Il doppio del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Bertolini e Devin Bowen che hanno battuto in finale Tamer El Sawy e Gábor Köves 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Brandon Coupe /  Tom Vanhoudt (semifinali)
 Marcos Ondruska /  André Sá (quarti di finale)

 Nebojša Đorđević /  Byron Talbot (primo turno)
 Marius Barnard /  Brent Haygarth (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 1998